R10 steht für:
 Audi R10 TDI, deutscher Rennwagen
 Rychlostní silnice 10, tschechische Schnellstraße, siehe Dálnice 10
 R10 (Jordanien), Fernstraße in Jordanien
 R10 (Gabun), Regionalstraße in Gabun
 HMS Indefatigable (R10), britischer Flugzeugträger
 „Entzündlich“ (R- und S-Sätze), siehe Entzündliche Stoffe
 „Bauch- und Beckenschmerzen“ (ICD-10-Code), siehe Bauchschmerz
 Lavantradweg, Radweg in Kärnten

R-10 steht für:
 Neman R-10, russisches Flugzeug
 Tetrachlormethan, Kurzeichen nach DIN 8960 für das Kältemittel

R10